Haiti – państwo w Ameryce Środkowej, na Karaibach.
 Haiti – wyspa na Morzu Karaibskim.